Алту-Гуапоре () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. Составная часть мезорегиона Юго-запад штата Мату-Гроссу.
Население составляет 	67 774	 человека (на 2010 год). Площадь — 	31 319,411	 км². Плотность населения — 	2,16	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Конкиста-д’Уэсти
 Нова-Ласерда
 Понтис-и-Ласерда
 Вали-ди-Сан-Домингус
 Вила-Бела-да-Сантисима-Триндади

Микрорегионы штата Мату-Гросу